

Patronymes 

Slezak est un nom tchèque et slovaque, qui signifie à l'origine une personne originaire de Silésie, dérivé du mot tchèque Slezsko. Des variantes du nom comprennent Slazak, Slezák, Slezak, Slenzak et Szlezák. Le nom peut se référer à :

Dalibor Slezák (né en 1970), joueur de football tchèque ;
Erika Slezak (né en 1946), actrice américaine ;
Janusz Ślązak (1907–1985), rameur polonais ;
Jim Slezak (né en 1966), homme politique américain ;
John Slezak (1896–1984), homme d'affaires américain ;
Katarina Krpež Šlezak (né 1988), joueuse de handball serbe ;
Leo Slezak (1873–1946), chanteur d'opéra tchèque ;
Ron Slenzak (né en 1948), photographe américain ;
Victor Slezak (né en 1957), acteur américain ;
Walter Slezak (1902–1983), acteur autrichien ;
Zoltán Szlezák (né en 1967), footballeur hongrois.

Notes et références 

Patronyme tchèque
Patronyme slovaque
Patronyme polonais